Okręty US Navy o nazwie USS „New England”

 Pierwszy USS „New England” (1861) był statkiem wielorybniczym. Nabyty w 1861 roku i zatopiony jako część Stone Fleet w 1862 roku.
 Drugi USS „New England” (ID-1222), także SP-1222, był holownikiem. W służbie w latach 1917 - 1919.
 Trzeci USS „New England” (AD-32) był pierwotnie planowany jako okręt-baza okrętów podwodnych (AS-28). Jego stępkę położono jako okręt-baza niszczycieli (AD-32) w 1944 roku. Budowę anulowano w 1945 roku, przed wodowaniem.

New England